Osor lahko pomeni

 Osor naselje na otoku Lošinj, Hrvaška
 Osor je naselje v okraju Selva, provinca Girona v španski pokrajini Kataloniji